Бурела () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Мариния-Сентраль. Занимает площадь 8,2 км². Население — 9536 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются святой Хуан Баутиста и святая дева дель Кармен.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Луго
Муниципалитеты Луго